KP er en forkortelse med flere betydninger:

 ISO-kode for Nordkorea
 Kommunernes Pensionsforsikring
 Kommunistiska Partiet (Sverige)
 Kommunistisk Parti (Danmark)